T (латиниця)
 T — символ, яким позначається амінокислота треонін
 T — Тесла, одиниця вимірювання магнітної індукції